Audretsch ist der Name von:

 Andreas Audretsch (* 1984), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 David B. Audretsch (* 1954), amerikanisch-deutscher Ökonom, Forschungen über Entrepreneurship
 Jürgen Audretsch (1942–2018), deutscher theoretischer Physiker